Cesare Sterbini –  librettista e letterato italiano
 Pietro Sterbini – politico italiano